Marko Vojnić (Pula, 1980.) hrvatsko-talijanski likovni umjetnik, pedagog, glazbenik i anarhist.  

Predavač je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Životopis 
Rođen je u Puli 1980. godine.  

1998. godine maturirao je u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula na odjelu grafički dizajn kod mentora prof. Ivana Obrovca na temu "Pojam rod u vizuelnoj kulturi" pod naslovom "Ženskolike i muškolike forme".  

Od 1998. do 2003. godine studirao je na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a od 2003. do 2007. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, nastavnički odsjek, smjer slikarstvo, gdje je diplomirao sa metodičkim radom na temu "Grafički dizajn u programu likovne kulture u osnovnim školama" uz mentorstvo profesora Emila Roberta Tanaya, te sa video radom "Urzarathustra" sa područja glavnog stručnog predmeta uz mentorstvo profesora Ante Rašića i komentora profesora Ivana Ladislava Galete.  

2008. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu sa radom "Od podzemlja do establišmenta - elementi subkulturnog aktivizma na području likovnosti". 2015. godine napušta poslijediplomski studij. 

Od 2007. do 2011. godine zaposlen je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, kao umjetnički suradnik na kolegiju Grafika i primijenjena grafika, a potom od 2014. do 2015. kao umjetnički suradnik na kolegiju Slikarstvo. 

Od 2015. do 2016. godine zaposlen je u suradničkom zvanju asistenta pri Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kolegiju Crtanje i slikanje. 

Od 2018. do 2019. godine zaposlen je u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula kao nastavnik stručnih predmeta Povijest likovne umjetnosti i Crtanje i slikanje. 

Od 2020. godine zaposlen je u naslovnom zvanju asistenta pri Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje od 2021. radi u naslovnom zvanju predavača na Zavodu za dizajn i projektiranje tekstila i odjeće na kolegiju Crtanje i slikanje na preddiplomskom studiju.

Samostalno izlaže od 2002. godine. Za svoj je rad više puta nagrađivan, a djela mu se nalaze po mnogim muzejskim zbirkama poput Muzej suvremene umjetnosti Istre, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, Kabinet grafike HAZU, Gradski muzej u Bjeovaru i Muzej likovnih umjetnosti Osijek.

Bio je član je projekta Antibiotik usko povezanog sa razvojem i definiranjem prostora AKC Medike u Zagrebu (aktivni od 2009. do 2012. godine).

Jedan je od osnivača udruge BukaNoise (nevladine, neprofitne organizacije koja djeluje na području suvremene umjetnosti) uz Matka Bankovića i Ivanu Vojnić Vratarić (aktivni od 2015. godine).  

Jedan je od osnivača i voditelja gerilsko galerijskog programa "5Kat" u Društveni centar Karlo Rojc u Puli (aktivni od 2016. do 2019. godine). 

Osnivač je A/V projekta Foreigners Everywhere.  

Voditellj radijske emisije TRIBE na Radio Rojcu u Puli od 2018. do 2020. godine. 

Osnivač je Do It With Others Records-a i član Punk Scholars Network-a.  

Osim likovne umjetnosti i pedagoškog rada aktivno se bavi glazbom (Suradnje sa Gori Ussi Winnetou, Penny Rimbaud, Hugh Vivian, Zion Train, Jah Free, Ivana Vojnić Vratarić, Matt Martin, Dražen Čižmek, Giorgos Symeonidis, Steve Lake, Paul O'Donnell, Mark Astronaut i drugi).

Bibliografija 

 Grafička strip novela, Sinergija Surla i Comicart, Gori Ussi Winnetou, 87. Beesidarenje Made in England, Radojica Istrom hara - vodu špara eli istarka utopia se krava u bazenu (Savez udruga Rojc, udruga Kontakt i udruga Tondak, 2019.)
 Grafička strip novela, Sinergija Surla i Comicart, Gori Ussi Winnetou feat Luce Kobra Brajdenica, 98. Toscana nave putana (Savez udruga Rojc, udruga Kontakt i udruga Tondak, 2020.)
 How Low Can An Art Get? (Grad Pula i udruga BukaNoise, 2020.)
 Fuck Art Let's Dance - Ivana Vojnić Vratarić (Grad Pula i udruga BukaNoise, 2021.)
 I'm not Penny Rimbaud! Who the hell is Penny Rimbaud? (Itchy Monkey Press, 2021.)
 Izmisliti prostor: fragmentarna mapa (inovativnih) suvremenih kulturnih i umjetničkih praksi u Istri nakon 2000. (Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij, 2021.)
 Smash The System! Punk Anarchism as a Culture of Resistance (Active Distribution, 2022.)

Diskografija 

 Gori Ussi Winnetou feat. One Piece Puzzle - Sirimmirissjeneboje Eli Patetika Postoperatorija, 2007.
 Gori Ussi Winnetou - Ama l'arte tieniti da parte - Step by step, Paso by pas, Nelle retrovie dei pensiri di pittura di Marko Vojnić, 2020.
 Foreigners Everywhere Meets Kodama Dub And Jah Free - P.L.U.R., Woodland Records, 2020.
 Conflict:Deconstructed::Reconstructed (Compilation), Industrial Coast, 2020.
 Gori Ussi Winnetou feat. Drug Antifa Bukanojz Gin - Jebali sliku svoju - Slikarska ploča (99. ploča četrti put), 2020.
 Foreigners Everywhere meets Kodama Dub - Fight War, Not Wars, Crass Records, 2021.
 Foreigners Everywhere - Your Country Doesn't Exist, Do It With Others Records, 2022.
 Foreigners Everywhere Meets Jah Free, Do It with Others Records, 2021.
 Foreigners Everywhere meets Kodama Dub - Fight War, Not Wars, Do It With Others Records, 2021.
 A Collaboration Between Marko Vojnić, Penny Rimbaud & Eve Libertine - You stare, Do It With Others Records, 2021.
 A Collaboration Between Hugh Vivian & Marko Vojnić + RMX by Zion Train - Love Always Wins, Do It With Others Records, 2021.
 Foreigners Everywhere - Brothers and Sisters Everywhere, Do It With Others Records, 2022.
 Dub Punk & Foreigners Everywhere - Tempest, Do It with others Records, 2022.
 Foreigners Everywhere Meets Dubar Sound - Hope, Do It With Others records & Woodland records 2022.
 Foreigners Everywhere & Steve Lake, Paul O'Donnell (Zounds), Mark Astronaut (The Astronauts) mixed by mac_9 - Wardance, Do It With Others Records, 2022.
 Dubs for Gradinata (Compilation), Woodland Records, 2022.
 Foreigners Everywhere meets Sundials, mixed by Homegrown Sound - Dystopia, Do It With Others records & Woodland records 2022.

Izvori

Vanjske poveznice 
https://www.ttf.unizg.hr

https://www.punkscholarsnetwork.com

http://itchymonkeypress.com

https://anarchismandpunk.noblogs.org

https://unizg.academia.edu

https://www.discogs.com

https://www.legaleriste.com/en/marko.vojnic

METAKINO: Ples i film (Organizacija: Pulska filmska tvornica), Mala dvorana Istarskog narodnog kazališta, Pula, 2022.

IZlog_0.1: Intermedijalni radovi (Soundpainting platforme Pula) Projekcija intermedijalnih radova Soundpainting platforme Pula, Dnevni boravak Rojca, Pula, 2022.

RAD, (NE)RED I (SAMO)DISCIPLINA: nevidljivo djelovanje radnica i radnika u kulturi, Galerija Nova, Zagreb, 2021.

''Buditi se bez briga'', 2021. 

Mnogo je manje napora potrebno da se nešto osudi nego da se o tome promisli, Gradska galerija Pula, Pula 2020.

PREDSTAVA “4+4=8” U MUZEJU SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE, PULA, 2018. 

TKO RADI SCENU? – Dizajn za nezavisnu glazbu u Hrvatskoj 2011.-2018., HDD, Zagreb, 2018.

Art in the Punk Years – (Davor Kliman, Denis Sardoz, Damir Martinović Mrle, Marko Vojnić Gin I Vedran Unukić), Dnevni boravak, DC Rojc, Pula 2017.

In an Empty Square in the Heart of the City (Art in the Punk Years), Dnevni boravak, Društveni centar Rojc, Pula, 2017.

/RE/KONSTRUKCIJE IDENTITETA povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Pula, 2017.

Give me back my name @ Otvoreni grad – Intervencije u javnom prostoru Pule, Pula, 2016.

Nagrada za hrvatsku suvremenu umjetnost T-HT@msu.hr, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2016.

Mentalni Sklop - Sljedbenik Mentor, Marko Vojnić Gin - Julije Knifer, Galerija Kranjčar, Zagreb, 2015.

Samostalne izložbe značajnih hvatskih suvremenih umjetnika Hrvoja Urumovića i Marka Vojnića, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Pula, 2015.

Nagrada za hrvatsku suvremenu umjetnost T-HT@msu.hr, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2015.

Da nam živi živi rad, Pogon i Galerija 90-60-90, Zagreb, 2015.

OTVORENI ATELJE (13) Ivana Vratarić Vojnić i Marko Vojnić Gin – „Give me back my name“, plesna izvedba, Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb, 2015.

Finale 2014! Nagrada Radoslav Putar, Galerija Galženica, Velika Gorica

Artexchange, Istarski sajam umjetnina, Stara tvornica duhana, Rovinj, 2014.

"Ljudi kao ja" izložba fotografija, DC Rojc, Pula, 2014.

Punk kao filozofija života, Dnevni boravak, DC Rojc, Pula 2014.: 

TABULA RASA (Autorefleksivno, primarno i analitičko u hrvatskoj umjetnosti) MSUI, Pula, 2014.

Knjige umjetnika (HR), Galerija Academia Moderna, Zagreb, 2012.

5. Trijenale grafike, Dom HDLU, Galerija PM, Zagreb, 2009. 

7. Festival nove umjetnosti FONA 07, Galerija OK MMC Palach, Rijeka, 2007. 

9. Trijenale hrvatskog kiparstva, Gliptoteka HAZU, Zagreb (kao Bukanojz), 2006.